Аллонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Аллонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Аллонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Аллонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Аллонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Сарта